Leszczynka bezeichnet geografische Objekte in Polen:

 Leszczynka (Małdyty) (dt. Linkenau), Weiler in der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Leszczynka (Maszewo) (dt. Wiesenhof), Weiler in der Gmina Maszewo in der Woiwodschaft Westpommern
 Leszczynka (Liśnica) (dt. Hasselbach), Zufluss zur Liśnica in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Leszczynka Mała (Gmina Małdyty)